Csehország
 Choltice, település a Pardubicei járásban
 Choltice, Litultovice településrésze az Opavai járásban